Tanka kan avse:

 Tanka (poesi) – en form av japansk poesi
 Tanka (bensinstationskedja) – Volvohandlarnas eget bensinstationsmärke